Gallipoli est un nom propre qui peut désigner :

 Gallipoli, une ville italienne de la province de Lecce.
 Gallipoli Calcio, l'équipe de football de la ville italienne éponyme.
 Gallipoli, une forme alternative du nom de Gelibolu, une ville turque située près du détroit des Dardanelles.
Péninsule de Gallipoli, la péninsule turque où se situe Gelibolu.
 Gallipoli ou Bataille des Dardanelles, le nom d'une bataille de la première Guerre mondiale qui s'est déroulée sur la péninsule de Gallipoli.
Gallipoli, le titre du film australien réalisé par Peter Weir, sorti en 1981, ayant pour sujet la bataille des Dardanelles durant la Première Guerre mondiale.
 Gallipoli (La Bataille des Dardanelles), le titre du film de Tolga Örnek, sorti en 2005 sur le même sujet.
 Gallipoli, le titre d'un jeu vidéo de 1986 simulant la bataille.
Cliffs of Gallipoli, le titre d'une chanson du groupe Sabaton, ayant pour sujet la bataille des Dardanelles durant la Première Guerre mondiale.
 Gallipoli, une localité australienne, dans le Territoire du Nord, nommée ainsi en hommage aux soldats australiens ayant combattu dans la bataille du même nom.